Leoncio Prado (província) — no Peru (Huánuco)
 Leoncio Prado (distrito de Lucanas) — no Peru (Ayacucho)
 Leoncio Prado (distrito) — no Peru (Lima)

Desambiguações de topônimos